Copa del Atlántico 1956
 Copa del Atlántico 1960
 Copa del Atlántico 1976